W Polsce
 Lubień – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole
 Lubień – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wyryki
 Lubień – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Ośno Lubuskie
 Lubień – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Lubień – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Rozprza
 Lubień – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Lubień
 Lubień – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn
 Lubień – część wsi Józefów w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Lisków
 Lubień – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo

 Lubień – gromada w powiecie myślenickim
 Lubień – gromada w powiecie piotrkowskim
 Lubień – gromada w powiecie włocławskim
 Lubień – gromada w powiecie włodawskim

 Lubień – gmina wiejska, powiat myślenicki, woj. małopolskie
 Lubień Kujawski – gmina miejsko-wiejska, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie (do 1954 gmina Lubień)

 Lubień – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Grunwald, leżące na terenie Pojezierza Mazurskiego
 Lubień (Wierch Lubania) – polana między dwoma wierzchołkami Lubania w Gorcach

Zobacz też 
 Lubień Wielki – dawna gmina wiejska, powiat gródecki, woj. lwowskie
 Lubień Dolny, Lubień Kujawski, Wielki Lubień
 Luboń